Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2021 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 28 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Autrichien Dominic Thiem, du Belge David Goffin, du Britannique Kyle Edmund, du Canadien Milos Raonic, du Croate Borna Ćorić, de l'Espagnol Rafael Nadal, de l'Américain Tommy Paul et du Suisse Stanislas Wawrinka.

Ils sont respectivement remplacés par Botic van de Zandschulp, Dennis Novak, Marco Cecchinato, Pedro Sousa, Fernando Verdasco, Yuichi Sugita, Yasutaka Uchiyama et Daniel Elahi Galán.

Pendant le tournoi 
Pour la première fois depuis 2002, le classement selon les résultats sur gazon n'est pas mis en place. Le système du classement ATP standard en vigueur dans tous les autres tournois du Grand Chelem est utilisé à la place.

Zhang Zhizhen devient le premier Chinois de l'ère Open à se qualifier pour le tableau principal de Wimbledon. 

À 18 ans, Carlos Alcaraz devient le plus jeune joueur depuis Novak Djokovic en 2005 à remporter un match à Wimbledon. 

Roger Federer devient le joueur le plus âgé à accéder aux huitièmes de finales du tournoi de Wimbledon depuis Ken Rosewall en 1975. En se qualifiant pour les quarts de finale du tournoi pour la 18e fois, il fait mieux que Jimmy Connors et ses 17 quarts de finale à l'US Open.
Il devient au passage le joueur le plus âgé de l'ère Open à atteindre les quarts de finale à Wimbledon.

Andy Murray remporte son premier match à Wimbledon depuis 2017 en dominant la tête de série  Nikoloz Basilashvili. Il se hisse ensuite jusqu'au  tour.

Pour la première fois depuis 1981, aucun Français n'est présent au  tour de Wimbledon. Un mois auparavant, cette même contre-performance s'était produite à Roland-Garros.

À 39 ans et 11 mois, Roger Federer devient le joueur le plus âgé de l'ère Open à atteindre les quarts de finale à Wimbledon (Ken Rosewall avait dû s'incliner en huitièmes de finale en 1975). Il fait également tomber un autre record en simple messieurs après sa victoire contre Lorenzo Sonego en se hissant pour la  fois de sa carrière en quart de finale dans un même tournoi du Grand Chelem (Jimmy Connors a atteint 17 fois les quarts de l'US Open). Enfin, à l'issue de cette victoire contre l'Italien, il compte 105 victoires sur le gazon londonien, comme Rafael Nadal à Roland-Garros au moment de cette performance.

Lauréat
Le Serbe Novak Djokovic remporte le tournoi en battant en finale Matteo Berrettini, qui disputait sa première finale en Grand Chelem. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  en Majeur, égalant ainsi le record co-détenu jusqu'alors par Roger Federer et Rafael Nadal. C'est le  tournoi du Grand Chelem consécutif qu'il remporte de la saison, une performance qu'il est le seul joueur en activité à réaliser sur une même année (Roger Federer l'avait également réalisé en 2007 mais sur deux années calendaires).

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2021
Wimbledon Simple messieurs
Tournoi de Wimbledon 2021